Цзя () — китайське прізвище.

Відомі носії 
 Цзя Дань (730—805) — китайський картограф та державний службовець часів династії Тан.
 Цзя Дао (779—843) — китайський поет часів династії Тан.
 Цзя Ї (201 до н. е. — 168 до н. е.) — китайський державний службовець, письменник та поет часів династії Хань.
 Цзя Куй (174—228) — генерал і чиновник, який жив за часів пізньої Східний Хань.
 Цзя Куй (30–101) — конфуціанський філософ, який жив у ранній Східний Хань.
 Цзя Мей (1987) — китайська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Азії.
 Цзя Наньфен (257—300) — імператриця Китаю та фактична правителька в 291—300 роках.
 Цзя Сідао (1213—1275) — канцлер китайської династії пізньої Сун, братом наложниці імператора Лі-цзуна.
 Цзя Сю (147—223) — посадова особа держави Вей під час раннього періоду Саньґо.
 Цзя Сюцюань (1963) — китайський футболіст, що грав на позиції нападника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Цзя Сян (1010—1070) — китайський математик часів династії Сун.
 Цзя Цзун'ян (1991) — китайський фристайліст. Бронзовий призер зимових Олімпійських ігор 2014 року в акробатиці.
 Цзя Чонг (217—282) — був чиновник, який жив у період пізнього періоду Саньґо та ранньої китайської династії Цзінь.

Китайські прізвища